Meervoud van ven (doorverwijspagina)

Zie ook
 De Vennen (doorverwijspagina)